Рубен Андрес Кано Мартинес ( ) — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Кано родился в Сан-Рафаэле, Аргентина, в семье испанских родителей и начал свою профессиональную карьеру в клубе «Атланта» из Буэнос-Айрес, пробыв в команде четыре года. В 1974 году он вернулся на Родину своих предков (Испания) и присоединился к клубу «Эльче», дебютировав в Ла Лиге 14 сентября 1974 года.

В межсезонье 1976 года Кано подписал контракт с испанским клубом «Атлетико Мадрид» и в первый же год забил 19 мячей — пятый по результативности в соревнованиях, благодаря чему "кольчонерос" выиграли национальный чемпионат, на одно очко опередив "Барселону". В последующие два сезона он забил в общей сложности 40 раз, а также сформировал эффективное партнерство с другим игроком аргентинского происхождения — Рубеном Айялой.

После 12 матчей, в которых он отличился лишь 1 раз в сезоне 1981-82, 32-летний Кано покинул «Атлетико» и присоединился к «Тенерифе» в третьем дивизионе. Помог команде Канарских островов подняться в классе в своем дебютном сезоне и остался с ней еще на две кампании второго дивизиона. Он завершил свою карьеру в возрасте 36 лет, проведя пару лет в другом мадридском клубе второго дивизиона — «Райо Вальекано».

Кано решил представлять Испанию на международном уровне и за два года провел 12 матчей. Его дебют состоялся 16 апреля 1977 года в отборочном матче чемпионата мира по футболу 1978 года против Румынии (поражение 0:1 в Бухаресте). Также в этом соревновании он забил единственный гол в Белграде 30 ноября, чтобы помочь своей стране победить Югославию и занять первое место в группе.

Выбранный для участия в финале в Аргентине, Кано вышел на поле в матче против Австрии (1:2), который в итоге завершился выходом из группового этапа.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Райо Вальекано»